

Patronymes 
 Claire-Jeanne Jézéquel ( - ), sculptrice minimaliste et abstraite française
 Françoise Jézéquel ( - ), footballeuse française
 Jean-Marc Jézéquel ( - ), chercheur universitaire en informatique français
 Jules Jézéquel ( - ), pasteur français
 Julie Jézéquel ( - ), actrice, scénariste et romancière française
 Roger Breuil ( - ), écrivain français
 Sidney Jézéquel ( - ), réalisateur français

Homonymie de patronyme
Patronyme breton